Безымя́нный может означать:

Персоналии 
 Безымянный (1750—1760-е (?) — 1810—1820-е (?)) — заключённый тюрьмы в крепости Кексгольм, содержавшийся в атмосфере строгой тайны, освобождён императором Александром I.

Топонимы 
 Безымянный — вулкан на Камчатке.
 Безымянный — вулкан на Урупе.
 Безымянный — хутор в Павловском районе Воронежской области.
 Безымянный — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Безымянный — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Безымянный — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Безымянный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 2004 г.
 Безымянный — посёлок городского типа в Алданском районе Якутии.
 Безымянный — остров в море Лаптевых, входит в состав архипелага острова Петра.
 Безымянный — остров в Каспийском море, входит в состав Бакинского архипелага.

См. также 
 Безымянный палец
 Безымянный Голец
 Безымянный воин
 
 
 
 
 
 
 
 
 Безымяновка